Bellreguard kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bellreguard (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Bellreguard (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar